Valencia de Don Juan kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valencia de Don Juan (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Valencia de Don Juan (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar